Бородинск — название населённых пунктов в России:

 Бородинск — село в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Бородинск — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Бородинск — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Бородинск — село в Бакчарском районе Томской области.

См. также 
 Борода (значения)
 Бородин
 Бородина
 Бородинка
 Бородино
 Бородинская
 Бородинский
 Бородинское
 Бородины (значения)